Marañuela puede hacer referencia a:

 Marañuela, dulce típico de la región española de Asturias.
 Marañuela, nombre común de la planta Tropaeolum majus.
 Marañuela, nombre común de la planta Convolvulus arvensis.